Le Liquidateur peut désigner :
 Le Liquidateur (The Liquidator: On the Go), une émission de téléréalité canadienne diffusée de 2012 à 2016 sur la chaîne OLN1 ;
 Le Liquidateur (The Liquidator), un film britannique de Jack Cardiff sorti en 1965 ;
 Le Liquidateur (Mister Deathman), un film américain de Michael D. Moore sorti en 1983 ;
 Le Liquidateur (Water Park) ,  épisode de la série télévisée Saison 1 de Malcolm diffusé en 2000.